Paul Rémy peut désigner :
 Paul Remy (1894-1962), spéléologue et zoologiste français ;
 Paul Rémy (1897-1981), artiste peintre ;
 Paul Rémy (1923-2001), joueur de tennis français.